Mariano steht für:

 Mariano (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Mariano Comense, Stadt in der italienischen Provinz Como
 Mariano del Friuli, Gemeinde in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien
 Mariano (Fußballspieler, 1993),  ein spanisch-dominikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 San Mariano